Князь Пётр Иванович Змей (Меньшой) Хованский (ок. 1648—1709) — русский государственный и военный деятель, боярин (с 1677), полковой воевода, владелец подмосковного села Леоново.

Происхождение 
Представитель знатного княжеского и боярского рода Хованских, происходившего от великого князя литовского Гедимина. Младший из двух сыновей боярина и воеводы князя Ивана Никитича Хованского (ум. 1675). Старший брат — стольник князь Иван Иванович Хованский (1645—1701).

Биография 
В 1677 году князь Пётр Иванович Хованский был пожалован в бояре. В 1682 года — судья Судного приказа, затем упоминается разрядами полковым воеводой в разных полках.

В 1706 году боярин участвовал в подавлении Астраханского восстания 1705—1706 годов. В январе передовой отряд под командованием П. И. Хованского выступил против мятежников, а за ним двигался основной отряд под предводительством боярина и фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева. 22 января П. И. Хованский прибыл в Царицын, откуда отправил парламентеров в Астрахань. Среди мятежников начались распри, зажиточные участники выступали за соглашение с правительством и прекращение восстания, а бедняки («голытьба») настаивали на продолжении бунта, планируя выдержать осаду царских войск. 2 марта Б. В. Шереметев и П. И. Хованский вступили в Черный Яр, который им сдался. 10 марта делегация астраханцев прибыла в лагерь Б. В. Шереметева. 12 марта царские войска окружили Астрахань и открыли по ней артиллерийский огонь. 13 марта правительственные силы вошли в Астрахань и подавили восстание. Многие участники восстания были схвачены и казнены.

В июле 1706 года фельдмаршал Борис Петрович Шереметев сдал руководство городом и его уездом своему заместителю, князю Петру Ивановичу Хованскому, а сам отбыл в Москву.

В 1708 году участвовал в подавлении башкирского восстания 1704—1711 годов. В конце декабря 1707 года царь Пётр Великий принял решение отправить на подавление башкирского восстания пять полков под командованием боярина князя П. И. Хованского. В январе 1708 года он с царским войском прибыл в Казань, откуда вначале попытался мирными средствами убедить башкирских предводителей прекратить восстание. 2 февраля отправил из Казани толмача и ясачных татар на встречу с лидерами мятежников. Переговоры состоялись на Арской дороге в 80 верстах от Казани и закончились безрезультатно. Восставшие башкиры продолжили разорять и опустошать Казанский уезд. Казанский воевода князь Пётр Иванович Хованский отправил против мятежников правительственные отряды. Отряд Осипа Бартенева выступил из Казани по Арской дороге и вынудил мятежников отступить в Уфимский уезд. Второй отряд под руководством станичного атамана Невежина, действовавший из Сергиевска, разбил башкир под Билярском.

22 февраля 1708 года войско выступило из Казани в поход на башкирских мятежников. Повстанцы вступили в переговоры с царским главнокомандующим. Казанский воевода Никита Алферович Кудрявцев советовал Петру Хованскому «чтобы воровских обманов не слушал и учинил им военный страх». Но боярин Пётр Иванович Хованский ответил ему: «Не учи меня!» и вступил в переговоры. Пётр Хованский с войском выступил из Казани. Лидеры мятежников, вначале собиравшиеся вступить в переговоры с царским главнокомандующим, при приближении русских отступили в Закамье. Татарские и башкирские волости стали приносить присягу на верность царю. Почти не встречая сопротивления войско продолжало наступление и 17 марта вступил в Елабугу. Казанский воевода Никита Кудрявцев отправлял в Москву доносы на действия князя Петра Хованского, обвиняя его в мягкотелости и бездействии. Из Елабуги Пётр Хованский возобновил переговоры с руководителями восстания. Часть мятежников сложила оружие. 26 мая 1708 года с полками переправился через Каму и вступил в Челны. Несколько лидеров повстанцев прибыло к русскому лагерю, где принесли повинную. Башкирские лидеры согласились прекратить восстание, а Пётр Иванович Хованский от имени царского правительства обещал помилование всем восставшим.

Царь Пётр Алексеевич отправил два указа. В первой грамоте он благодарил его за подавление башкирского восстания, а во второй — отправлял его против восставших донских казаков.
 
Из Казани отправлен на подавление казацкого восстания на Волге и на Дону. Калмыцкий хан Аюка предоставил царскому правительству крупные силы для борьбы с булавинцами. В бою под Саратовом калмыки разбили повстанческие отряды под руководством атамана Некрасова. От Волги П. И. Хованский двинулся на донские притоки, «отыскивая воров в самых жилищах их». Русско-калмыцкий отряд взял Перекопский городок, где перебил казаков, разорил и выжег их дома. При приближении карателей восставшие донские казаки вместе с семьями (до 4 тыс. чел.) бежали из Паншина. П. И. Хованский отправил в погоню за ними своего товарища Дмитриева-Мамонова с калмыками. В пяти верстах ниже от Паншина, у р. Дона, казаки были настигнуты и полностью окружены. «Была баталия с ними великая, — писал Хованский царю, — и никогда я не помню, чтоб так козаки крепко стояли, а более того, разумею, что крепко стояли беглые драгуны и из полков солдаты, а наибольше полку господина фельдмаршала (Шереметева), как он шел снизу, такоже и других полков». Мятежники потерпели полное поражение, женщины, дети и обоз были захвачены победителями. Пётр Иванович Хованский взял и сжег восемь донских городков, а тридцать девять городков «добили челом» и принесли присягу на верность царю.

Семья 
Женат дважды: 

 Княжна Ирина Григорьевна урождённая Козловская. 
 Анна Кондратьевна Загряжская, дочь стольника Кондратия Афанасьевича Загряжского

Дети:
 Анастасия Петровна Хованская — жена Ивана Самойловича Салтыкова
 Аграфена Петровна Хованская — жена Григория Михайловича Собакина
 Анна Петровна Хованская — жена князя Василия Афанасьевича Сонцева-Засекина
 Прасковья Петровна Хованская — супруга князя Степана Ивановича Барятинского;
 Алексей Петрович Хованский (1685—1735) — женат дважды: на княжне Марии Михайловне Голицыной (ум. 1728), и Евдокии Ивановне Лодыженской (ум. 1729).
 Василий Петрович Хованский (1694—1746) — предок современных Хованских (у В.П. Долгорукова не показан).

Литература 
 Вахим Имамов «Запрятанная история татар» 
 "Большая Российская энциклопедия" т.34 с.109

 Лебедев В. И. Булавинское восстание (1707—1708). М., 1967.

 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005 г.
 Князь П.В. Долгоруков. Российская родословная книга. СПб. Тип. К. Вингебера. 1854 г. Ч.I. Хованский Пётр Иванович. стр. 281.

Персоналии по алфавиту
Пётр Иванович Змей Меньшой
Полковые воеводы
Бояре